Tycoon ( — магнат, заимствование от  — тайкун) может обозначать:

 Магнат — предприниматель имеющий большие значимость и влияние
 Тайкун — древнеяпонский титул сёгуна
 Tycoon game — экономический симулятор, жанр компьютерных игр, cимулятор строительства и управления